Феофил Непомуцен Бервиньский (, ; 16 мая 1823, Польвица (ныне Великопольское воеводство, Польша) — 21 января 1865, Познань) — польский , , общественный деятель.

Биография 
Брат Рышарда Бервиньского.

Окончил гимназию в Лешно, изучал филологию и историю в университете в Бреслау и Берлина, по окончании которого был учителем гимназии в Познани.

Занимался, главным образом, историей и педагогикой.

Автор нескольких исторических трудов. Оставил незаконченный учебник по древней истории. Был членом Познанского общества друзей наук и Литературно-славянского общества во Вроцлаве.

Похоронен на кладбище Заслуженных Великопольского воеводства в Познани.

Избранные работы 
 «О zjeźdie Maksymiljana z Zygmuntem I królem polskim» («Przyjaciel ludu»);
 «Einige Betrachtungen über die ältesten Zustände Lithauens und deren Umgestaltung im XIII u. XIV Jahrhundert» (1857);
 «Historja powscehna dla młodzieźy» (Дрезден, 1869).

Ссылки 
 
 Teofil Nepomucen Berwiński
 Teofil Nepomucen Berwiński

Выпускники Вроцлавского университета
Выпускники Берлинского университета